The Futurist – album degli Shellac del 1997
 The Futurist – album di Robert Downey Jr. del 2004